Jacques François Dugommier (1738-1794), een Frans generaal
 Dugommier (stripauteur), een scenarist die meewerkte aan verschillende stripverhalen, waaronder Marsupilami, Muriel et Boulon en Les Démons d'Alexia
 Dugommier (metrostation), een metrostation in Parijs
 Het Franse oorlogsschip Pluton, in 1797 hernoemd tot Dugommier